Мото Гран-при Японии является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (с 2002 года — MotoGP).

Победители МотоГП Японии 
Розовым фоном отмечены гонки, не входившие в чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (и MotoGP).

Ссылки 
  

Японии